Eredivisie (1984/1985) była 28. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feyenoord. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Marco van Basten, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1984 w Holandii
1985 w Holandii